Barrymore kan syfta på
Barrymore – en krater på Venus, se Lista över kratrar på Venus
Barrymore (släkt) – en amerikansk skådespelarsläkt.